Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
New Holland, település az USA Dél-Dakota államában
New Holland, település az USA Észak-Karolina államában
New Holland, település az USA Georgia államában
New Holland, település az USA Illinois államában
New Holland, település az USA Ohio államában
New Holland, település az USA Pennsylvania államában
 Egyesült Királyság
New Holland, település Anglia Lincolnshire megyéjében
Egyéb
New Holland, mezőgazdasági gépgyártó cég